Schumannstraße 24 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Schumannstraße 24 in Bonn, siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Südstadt (L–Z)
 Schumannstraße 24/26 in Plauen, siehe Liste der Kulturdenkmale in der Reißiger Vorstadt (Plauen)
 Mietshaus Schumannstraße 24 (Radebeul)
 Schumannstraße 24/26 in St. Johann (Saar), siehe Liste der Baudenkmäler in St. Johann (Saar)